Le nom d'université de Tomsk peut désigner :

 l'Université polytechnique de Tomsk
 l'Université d'État de Tomsk